Bukarest-traktaten kan henvise til:

 Bukarest-traktaten (1812) - en fredstraktat mellem Rusland og Osmannerriget, der afsluttede den russisk-tyrkiske krig (1806-12)
 Bukarest-traktaten (1886) - en fredstraktat mellem Serbien og Bulgarien, der afsluttede den serbisk-bulgarske krig
 Bukarest-traktaten (1913), også kaldet Freden i Bukarest (1913) - en fredstraktat mellem Bulgarien, Rumænien, Serbien, Montenegro og Grækenland, der afsluttede den anden balkankrig
 Bukarest-traktaten (1916) - en traktat om alliance mellem Kongeriget Rumænien og Ententemagterne (Frankrig, Storbritannien, Italien og Rusland)
 Bukarest-traktaten (1918), også kaldet Freden i Bukarest (1918)- en traktat mellem Rumænien og Centralmagterne (Østrig-Ungarn, Bulgarien, Det Tyske Kejserrige og Osmannerriget), senere annulleret ved Centralmagternes nederlag.